Kargı (district), een district van de Turkse provincie Çorum
Kargı (stad), de hoofdplaats van het district
Kargi (Estland), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa